Вторая практика () — стиль и техника вокальной композиции в Италии в конце XVI — первой трети XVII века. Представители Второй практики — Клаудио Монтеверди, Джулио Каччини, Киприан де Роре, Марк'Антонио Иднженьери, Якопо Пери.

Краткая характеристика 
Итальянская вокальная композиция конца XVI — начала XVII века отошла от традиционной полифонии эпохи Возрождения, процветавшей в так называемой франко-фламандской, или нидерландской, школе, и стремилась отдать приоритет понятности текста с помощью нового музыкального склада — гомофонии. Основное развитие Второй практики приходится на период между 1600 и 1630 годами.

Поворот к понятности текста и, следовательно, преобладание человеческого голоса в речевом жесте, переложенном на музыку, рассматривается как существенный переход от Ренессанса к барокко, который совершился в произведениях вокальных жанров. Это достигалось за счёт фразировки, более ориентированной на смысл слов, за счёт новой ритмики, ориентированной на ритм текста, а также за счёт хроматики и гомофонной фактуры.

Стиль, известный как Первая практика (), напротив, характеризуется строгой полифонией и ограничениями в использовании хроматизмов.

Главным представителем Второй практики был Клаудио Монтеверди. Его самым яростным противником был музыкальный теоретик и писатель Джованни Артузи. Термин seconda pratica Артузи использовал в 1603 году, чтобы противопоставить её музыке, написанной в стилистике «первой практики» (prima pratica). Монтеверди в 1605 году использовал термин seconda pratica в 1605 году в предисловии к своей Пятой книге мадригалов. В 1607 году Джулио Чезаре Монтеверди выступил в защиту своего брата от нападок Артузи, остаивая приоритет текста над (музыкальной) гармонией: «Слово является хозяйкой гармонии, а не её слугой». Пионерами Второй практики были также Киприан де Роре (нидерландец, работавший в Венеции) и Марк'Антонио Иднженьери (капельмейстер из Кремоны и учитель Монтеверди). Оба в значительной степени отказались от традиционного стиля Первой практики. Апологетами Второй практики были также члены Флорентийской камераты — Якопо Пери, Винченцо Галилей и Джулио Каччини. 

Новое итальянское веяние быстро распространилась по Европе. В Германии, например, в стилистике Второй практики стали писать Ганс Лео Хасслер и его ученик Мельхиор Франк (1579-1639).

В стилистике Второй практики акцент делается на выраженных в тексте эмоциональных состояниях человка, иначе называемых аффектами. В 1616 году, например, Монтеверди отклонил заказ из Мантуи именно потому, что либреттист не раскрыл в своём сочинении желанные композитору аффекты. Вторая практика не только привела к появлению нового стиля в мадригале, но и сделала возможным возникновение оперы в кругу музыкантов Флорентийской камераты и в творчестве Монтеверди. В этом она тесно связана с тенденцией того времени — стремлением перенять античные модели, сильнее подчеркнуть в музыке драматический выразительный момент, содержащийся в тексте.

В предисловии к своей 5-й книге мадригалов 1605 года Монтеверди анонсировал собственную книгу под названием «Seconda pratica, overo Perfettione della moderna musica» («Вторая практика, или совершенство современной музыки»), но вероятно, она так и не была написана. Единственные свидетельство Монтеверди о теории музыки можно найти в предисловии к 8-й книге мадригалов (1638), в котором он утверждает, что именно он впервые сделал музыку «законченной» (или «совершенной»), изобрёл доселе отсутствовавший «взволнованный стиль» (). Задолго до того Каччини в предисловии к своему сборнику «Новая музыка» (1602), который некоторые рассматривают как своеобразных манифест Второй практики, использовал близкий по смыслу термин stile moderno (современный стиль).

Примечания

Литература 
 Artusi G. M. Overo delle imperfettioni della moderna musica ragionamenti dui. Venezia, 1603.
 Monteverdi C. Scherzi musicali. Venezia, 1607 (см. там: Dichiaratione della lettera stampata nel Quinto libro de suoi Madregali).
 Palisca C.V. The Artusi-Monteverdi controversy // The Monteverdi Companion, ed. D. Arnold and N. Fortune. London, 1968, pp. 127-158.
 Игнатьева Н., Насонов Р. Позиция Дж. М. Артузи в споре о второй практике: ценности и интересы // Научный вестник Московской консерватории, 2016, № 2.

Музыкальные термины
Музыка эпохи барокко
Музыка эпохи Возрождения